Лужино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лужино — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Лужино — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.